Casuariiformes, de biologische orde waartoe alle kasuarissen en de emoe toe behoren
 Casuariidae, de biologische familie waartoe alle kasuarissen en de emoe toe behoren, een onderverdeling van bovenstaande orde